NGC 3314A
NGC 3314B